Ahmes es nombre de personajes del antiguo Egipto:
 El escriba Ahmes, copista del papiro de Rhind de contenido matemático.
 La reina Ahmose (ca. 1504-1492 a. C.) de comienzos de la XVIII dinastía, madre de la reina Hatshepsut.

El papiro de Rhind se conoce también como papiro de Ahmes.